Megalopodidae é uma família de insetos coleópteros relativamente pequena, com três subfamília e cerca de 27 gêneros e 400 espécies distribuídas em todo o mundo.

Taxonomia
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Megalopodidae
 Subfamília Megalopodinae
 Subfamília Palophaginae
 Subfamília Zeugophorinae

 
Famílias de coleópteros